Штакеншнейдер — фамилия. Известные носители:

 Штакеншнейдер, Андрей Иванович (1802—1865) — русский архитектор, спроектировавший ряд дворцов и других зданий в Санкт-Петербурге и Петергофе.
 Штакеншнейдер, Елена Андреевна (1836—1897) — мемуаристка, хозяйка литературно-художественного салона в Петербурге, дочь архитектора А. А. Штакеншнейдера.